Teofil je lahko:
 Teofil (ime):
 Teofil, bizantinski cesar
 Teofil, antiohijski škof